Партия возрождения — название нескольких политических партий.
 Партия возрождения России
 
 Партия возрождения (Тунис)